Twin N Twice est un groupe de hip-hop néerlandais, originaire de Rotterdam.

Biographie 
Les deux frères jumeaux naissent à Rotterdam aux Pays-Bas de parents marocains immigrés et grandissent dans le quartier de Kralingen-Crooswijk. Le groupe est autonome et produit ses propres morceaux et clips. Le groupe est formé en 2014 et gagne en notoriété en 2016 avec la publication des singles tels que Morocco ou encore Danse ainsi que la signature avec le label IK Records de Imran Khan.

Le groupe connait une grande popularité aux Pays-Bas et au Maroc ainsi qu'au Pakistan, pays où est basé le label.

Discographie

Album studio 
 2019 : Twin Paradox

Singles 
 2017 : Morocco
 2017 : Dimari
 2017 : Zina feat. Imran Khan
 2018 : Danse
 2018 : Gnaouia
 2018 : Mama
 2019 : TWIN PARADOX
 2019 : COUCOU
 2019 : LOVE 66
 2019 : TROPA

Notes et références

Liens externes 
 
 Fiche sur popnable.com

Groupe néerlandais de hip-hop
Groupe musical formé en 2016
Personnalité néerlandaise née d'un parent marocain